

Пенькозавод — селище, Атяшевський район, Мордовія
 Пенькозавод — селище, Кочкуровський район, Мордовія
 Пенькозавод — селище, Чамзінський район, Мордовія